Cochise es el nombre de:

Cochise, jefe de los apaches chiricahua que vivió en el siglo XIX.
Cochise, una cultura arqueológica de la región noroeste de México y suroeste de Estados Unidos.
Cochise, un tipo de puntas líticas relacionadas con la cultura del mismo nombre.
Cochise, una localidad de Arizona (Estados Unidos).
Condado de Cochise, en Arizona (Estados Unidos).
Cochise, apodo de Martín Emilio Rodríguez, ciclista y político colombiano.